Павлов, Геннадий Александрович (род. 1940) — последний председатель Омского горисполкома (11 апреля 1990 — 20 ноября 1991).
Павлов, Геннадий Васильевич (1941—2022) — художник.
Павлов, Геннадий Иванович (1932—2001) — советский кинорежиссер.